Ашабаш () — село в Арском районе республики Татарстан. Входит в состав Старочурилинского сельского поселения.

География 
Село находится в 11 километрах к юго-западу от Арска, расположено на левом притоке реки Казанка.

История 
Основано не позднее середины XVII века.

В «Списке населённых мест Российской империи», изданном в 1866 году, населённый пункт упомянут как казённая деревня Ашибаш Казанского уезда Казанской губернии (1-го стана), по правую сторону Сибирского почтового тракта, при речке Урсяке, расположенная в 53 верстах от уездного и губернского города Казань. В деревне, в 32 дворах проживало 185 человек (91 мужчина и 94 женщины), была мечеть.

До 1920 года село входило в Мамсинскую волость Чистопольского уезда Казанской губернии, с 1920 года находилось в составе Чистопольского кантона Татарской АССР. С 10 августа 1930 года находилось в Аксубаевском, с 10 февраля 1935 года — в Кзыл-Юлском, с 18 июля 1956 года — в Тукаевском, с 1 февраля 1963 года — в Арском районах.

Население 
По состоянию на 2010 год в селе проживало 155 человек.

Примечания

Литература 
 Ашабаш // 

Населённые пункты Арского района